Miejscowości w USA:
 Kentwood – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Tangipahoa
 Kentwood – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Kent